Hilling est un patronyme porté notamment par :

 Anja Hilling (née en 1975), dramaturge allemande ;
 Jacques Hilling (1926-1975), acteur français ;
 Simone Hilling, traductrice française.